LXXX (80 im römischen Zahlensystem) steht für:
 Sonett LXXX, eines von Shakespeares Sonetten
 Psalm LXXX opus 37 für Tenor, Chor und Orchester, Werk von Albert Roussel

Siehe auch:
 LXXX. Armeekorps (Wehrmacht)